Глишич:
  (род. 1992) — боснийский футболист.
 Глишич, Милован (1847—1908) — сербский писатель.
 Глишич, Этьен (1925—2016) — французский спортивный функционер.